FK Dúbravka (celým názvem: Futbalový klub Dúbravka) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Dúbravka. Založen byl v roce 1949. Klubové barvy jsou modrá a červená. Od sezóny 2015/16 působí v páté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Dúbravka.

Historické názvy 

Zdroj:

 1949 – založení
 TJ BAZ Bratislava – Dúbravka (Telovýchovná jednota Bratislavské automobilové závody Bratislava – Dúbravka)
 1991 – FK Dúbravka (Futbalový klub Dúbravka)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1976–1977: I. A trieda 
 1977–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1984–1986: I. trieda 
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „A“)
 1987–1990: Divize – sk. Bratislava
 1990–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1995: 3. liga – sk. Bratislava
 1995–1997: 4. liga  – sk. A
 1997–2000: 3. liga – sk. Bratislava
 2000–2003: 4. liga  – sk. A
 2003–2004: 5. liga 
 2008–2009: 3. liga – sk. Západ
 2009–2011: 3. liga 
 2011–2012: 4. liga  – sk. A
 2012–2014: 5. liga 
 2014–2015: 4. liga  – sk. A
 2015–: 5. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu, futbalnet.sk 
 Profil klubu, mkregion.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1949
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
FK